Hisashi es un nombre de pila masculino japonés. Es el nombre de:

Personas reales
 Hisashi Kimura (1870-1943), astrónomo japonés;
 Hisashi Owada (1932-), diplomático japonés;
 Hisashi (nombre real: Hisashi Tonomura), músico del grupo Glay;

Personajes de ficción
 Hisashi Mitsui, personaje del manga Slam Dunk.
 Hisashi Midoriya, padre de Izuku Midoriya.

Arquitectura 
 Hisashi (arquitectura), en la arquitectura japonesa, alero del tejado.

Nombres masculinos
Nombres japoneses